Old Skull Games est un studio indépendant Français de jeux vidéo, créé en 2012 et basé à Lyon (Villeurbanne).

Le studio s’est fait connaître grâce aux sorties de plusieurs jeux et partenariat avec de grands noms de l’industrie : Apple Arcade, Nickelodeon ou Bandai Namco.

Old Skull Games a aussi sorti Tiny Worlds, un Idle Game disponible sur iOS et Android.

Jeux

Notes et références 

Entreprise de jeux vidéo ayant son siège à Lyon